Svatý Metoděj je slovo s vícero významy. Může znamenat:

osobu
 Svatý Metoděj z Olympu – církevní otec a mučedník z přelomu 3. a 4. století
 Svatý Metoděj, bratr svatého Cyrila – byzantští věrozvěstové Slovanů z 9. století

stavbu či instituci
 některý z kostelů zasvěcených sv. Metoději